Unter dem Namen Uhle-Wettler gibt es folgende Personen:

 Franz Uhle-Wettler (1927–2018), deutscher Generalleutnant a. D.
 Gottlieb Uhle-Wettler (1895–1964), deutscher Oberst der Wehrmacht
 Jörg Uhle-Wettler (* 1965), Domprediger in Magdeburg
 Reinhard Uhle-Wettler (* 1932), deutscher Brigadegeneral a. D.